Кустари — сущ. мн.числа от кустарь
 Кустари —  деревня в Псковской области, Горайская волость Островского района
 Кустари —  фильм режиссёра Билла Фишмана